Лез-Ашар () — новая коммуна на западе Франции, регион Пеи-де-ла-Луар, департамент Вандея, округ Ле-Сабль-д’Олон, кантон Тальмон-Сент-Илер. Расположена в 16 км к западу от Ла-Рош-сюр-Йона, в 13 км от автомагистрали А87.

Население (2019) — 5 271 человек.

История 
Коммуна образована 1 января 2017 года путем слияния коммун Ла-Мот-Ашар и Ла-Шапель-Ашар. Центром коммуны является Ла-Мот-Ашар. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Лез-Ашар указываются координаты Ла-Мот-Ашара.

Достопримечательности 
 Шато Брандуа конца XIX века
 Церковь Святого Якова XIX века
 Церковь Благовещения (Notre-Dame-de-l'Annonciation) XI века
 Галлы 1924 года

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 2,0 %
 промышленность — 42,8 %
 строительство — 10,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 25,3 %
 государственные и муниципальные службы — 19,0 %

Уровень безработицы (2018) — 11,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Вандея — 10,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2019) — 21 420 (Франция в целом — 21 730, департамент Вандея — 21 550).

Администрация 
Пост мэра Лез-Ашара с 2020 года занимает Мишель Валла (Michel Valla). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 59,79 % голосов.

Города-побратимы 
  Кету, Бенин

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Появились в 2017 году во Франции
Коммуны департамента Вандея